Соммарива-дель-Боско () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 6326 человек (2008 г.), плотность населения составляет 176 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 12048. Телефонный код — 0172.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, празднование 6 мая.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Портена, Аргентина (1998)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.sommarivabosco.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики